Склад збірної Еквадору на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Луїс Фернандо Суарес 

Докладніше… 
 

Еквадор
С 2006